Бериксообра́зные  — отряд лучепёрых рыб. Это очень древние виды, существующие ещё с мелового периода. По большей части ведут глубоководный образ жизни, избегают яркого света, хотя могут подплывать к поверхности в ночное время.

Классификация 
В составе отряда выделяют два подотряда, восемь семейств с 24 родами и 104 видами:
 Подотряд 
 
 
 Подотряд 
 Надсемейство 
 
 
 
 Надсемейство

Филогения 
Классификация основана на работе Betancur-Rodriguez и др. (2017):

Примечания

Литература

Ссылки 
 .

 
Отряды лучепёрых рыб